Les championnats du monde d'haltérophilie 2018,  des championnats du monde d'haltérophilie, ont lieu du  au  à Achgabat, au Turkménistan.

Médaillés

Hommes

Femmes

Tableau des médailles

Notes et références

Liens externes
   .

2018
Haltérophilie
Haltérophilie 2018
Sport à Achgabat
Monde 2018
Sport au Turkménistan en 2018
Sport en novembre 2018